Влади́мир Черно́в:
 Чернов, Владимир Борисович (1939—2013) — российский журналист, редактор.
 Чернов, Владимир Иванович (род. 1962) — российский учёный-медик, член-корреспондент РАН (2022).
 Чернов, Владимир Николаевич (род. 1953) — оперный певец (баритон), Народный артист России.
 Чернов, Владимир Николаевич (государственный деятель) (род.1973). Глава Междуреченска, и.о. губернатора Кемеровской области.
 Чернов, Владимир Петрович (1921—1947) — полный кавалер ордена Славы.
 Чернов, Владимир Семёнович (1931—2006) — советский волейбольный тренер.